Юриза́нская улица — упразднённая улица на Крестовском острове в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Проходит от Вязовой улицы до проспекта Динамо.

История 
Название известно с 1911 года в форме Юрюзанская улица, дано по городу Юрюзани Челябинской области.  носит современную форму Юризанская улица.

Первоначально проходила от реки Малой Невки до проспекта Динамо. Южный участок упразднён .

Упразднена 5 июля 2017 года.

Достопримечательности 
 Дом ветеранов войны № 2

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Крестовский остров (Санкт-Петербург)